David Griffiths peut renvoyer à :
  (1867-1935), botaniste américain
 David Wark Griffith (1875-1948), réalisateur américain
 David Griffiths (?-), économiste australien
 David Griffiths (1942), physicien et écrivain scientifique américain

Voir aussi